Naefe ist der Familienname folgender Personen:

 Jester Naefe (1924–1967), deutsche Filmschauspielerin
 Vivian Naefe (* 1956), deutsche Regisseurin

Siehe auch:
 Neefe